Keep the Village Alive — девятый студийный альбом уэльской рок-группы Stereophonics, вышедший 11 сентября 2015 года на их собственном лейбле Stylus Records. Продюсерами были гитарист и вокалист группы Келли Джонс и Джим Лоу. Диск стал № 1 в Великобритании (в 6-й раз в карьере группы).

Об альбоме 
Первый лид-сингл с альбома, «», был впервые представлен в шоу  и вышел на следующий день. Музыкальное видео вышло на канале Stereophonics' Vevo, режиссёром стал Келли Джонс, с участием оператора Джона Конроя и таких звёзд как актриса Антония Томас, актёр Анейрин Барнард и Мэттью Обри. Второй сингл, «I Wanna Get Lost With You», вышел 21 июля 2015 — видеоклип вышел за день до этого, режиссёром был Джонс с участием актёров Анейрина Барнарда и Софи Кеннеди Кларк.

Список композиций 

Примечание
 Песня «You’re My Star» была впервые издана в 2008 году на диске Decade in the Sun: Best of Stereophonics.

Персонал 
Stereophonics
 Келли Джонс — вокал, гитара
  — бас-гитара
  — гитара, бэк-вокал
  — ударные

Позиции в чартах

Альбом

Примечания

Ссылки 
 Keep the Village Alive at Stereophonics.com
 Stereophonics — Keep The Village Alive (Full Album). youtube.com
 C’est la Vie. youtube.com
 I Wanna Get Lost With You. youtube.com

Рок-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы Stereophonics
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart